Alberto di Hohenzollern
 (1490-1545), arcivescovo di Magdeburgo, Halberstadt e Magonza
 Alberto I di Prussia (1490-1568), gran maestro dell'Ordine Teutonico e duca di Prussia
 Alberto di Brandeburgo (1522-1557), detto il bellicoso, margravio di Bayreuth e Kulmbach